Das Qatar Classic 2001 fand vom 1. bis 8. Oktober 2001 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum. Das Preisgeld betrug 140.000 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 60.000 US-Dollar.
 
Im Finale traf der an Position drei gesetzte Peter Nicol auf den topgesetzten David Palmer. Die Partie endete mit 15:12, 15:5, 10:15, 12:15 und 15:10 zugunsten Nicols. Titelverteidiger Jonathon Power scheiterte im Viertelfinale an John White. Die erstmalige Austragung einer Damenkonkurrenz gewann Sarah Fitz-Gerald, die im Finale Leilani Joyce mit 9:0, 9:2 und 9:1 klar besiegte.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen bestand das Teilnehmerfeld aus 16 Spielerinnen, davon vier Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Wildcards wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 

 
2001
PSA World Tour 2001/02
WSA World Tour 2001/02
Squashturnier in Doha